Wausau kan syfta på:

 Wausau, Florida
 Wausau, Wisconsin